Jean Le Clerc ist der Name folgender Personen:
* Jean Le Clerc (Geograph) (Jean IV Le Clerc; vor 1560–1621), französischer Geograf, Kupferstecher, Drucker und Verleger
 Jean Le Clerc (Maler) (1586–1633), französischer Maler
 Jean Le Clerc (1657–1736), Genfer Theologe und Philologe, siehe Jean Leclerc
 Jean Le Clerc (Komponist) (1697–1760), französischer Komponist und Violinist 
 Jean V Le Clerc († 1637), französischer Kupferstecher, Drucker und Verleger

Siehe auch:
 Jean Leclercq